Euanthe (mythologie), de moeder van de Charites
Euanthe (maan), een maan van Jupiter